Elektrische Fische steht für:

 Fische, die elektrische Stromstöße abgeben können, siehe Elektroplax
 Elektrische Fische, Jugendroman von Susan Kreller

Siehe auch:
 Elektrische Orientierung bei Fischen und anderen Lebewesen